Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna (ang. International Mathematical Olympiad, IMO) – coroczny konkurs matematyczny dla uczniów szkół średnich. Jest najstarszą międzynarodową olimpiadą przedmiotową.

Pierwsze zawody odbyły się w Rumunii w 1959 roku.

Zawody trwają dwa dni. Uczestnicy otrzymują sześć zadań (po trzy każdego dnia), ocenianych w skali 0-7. Zadania dotyczą algebry, teorii liczb, geometrii i kombinatoryki. Do ich rozwiązania nie jest potrzebna znajomość matematyki wyższej.

Historia

Zobacz też 
 olimpiada matematyczna
 olimpiady przedmiotowe
 Terence Tao

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona IMO – centrala 
 Oficjalna strona IMO 

Konkursy matematyczne
Matematyczna międzynarodowa